Мински — фамилия. Известные носители:

 Мински, Хайман (1919—1996) — американский экономист, представитель монетарного посткейнсианства, автор гипотезы финансовой нестабильности.
 Мински, Марвин Ли (1927—2016) — американский учёный в области искусственного интеллекта, сооснователь Лаборатории искусственного интеллекта в Массачусетском технологическом институте.